Youghiogheny (rivier), rivier in de Verenigde Staten
Youghiogheny River Lake, meer in de Verenigde Staten
Youghiogheny River Trail, wandelroute in de VS
Youghiogheny Bank of Pennsylvania, historisch bankgebouw in de Verenigde Staten van Amerika
Youghiogheny Dam, dam in Fayette County, Verenigde Staten van Amerika